Ghost Rider (faroeste), personagem da Magazine Enterprises
 Phantom Rider, personagem da Marvel Comics, anteriormente conhecido como Ghost Rider
Ghost Rider (Marvel Comics), outro personagem da Marvel Comics, conhecido no Brasil como Motoqueiro Fantasma
Ghost Rider (filme)
Ghost Rider: Spirit of Vengeance
Ghost Rider (jogo eletrônico)

Ver também

Cavaleiro Fantasma (desambiguação)
Desambiguação